Gillertjärn (Gillerstjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gillertjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (12,6 ha)
Gillertjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Gillertjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (2 ha)
Gillertjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Gillertjärnen (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (2,3 ha)
Gillertjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun, 
Gillertjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Gillertjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Gillertjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 674937-151209), sjö i Falu kommun, 
Gillertjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 675231-150694), sjö i Falu kommun,  (6,15 ha)
Gillertjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Gillerstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gillertjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Gillertjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Gillerstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Gillertjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Gillertjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Gillertjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 694831-148030), sjö i Bräcke kommun, 
Gillertjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695665-150145), sjö i Bräcke kommun,  (8,92 ha)
Gillertjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Gillertjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Gillertjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Gillertjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Gillertjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698715-147526), sjö i Bräcke kommun, 
Gillertjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699515-147197), sjö i Bräcke kommun, 
Gillertjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (10,6 ha)
Gillertjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (11,8 ha)
Gillertjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,

Naturreservat
 Gillertjärn (naturreservat) – ett naturreservat i Säffle kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn